Portugal
 Fortaleza de São João Batista da Ilha Terceira — nos Açores
 Fortaleza de São João Batista do Pico — no Funchal
 Forte de Nossa Senhora da Assunção — em Vila do Conde
 Forte de São João da Barra — em Tavira
 Forte de São João Batista (Machico) — na ilha da Madeira
 Forte de São João Batista da Foz — no Porto
 Forte de São João Batista da Praia Formosa — na ilha de Santa Maria, nos Açores
 Forte de São João Batista das Berlengas — na ilha de Berlenga Grande
 Forte de São João Batista de Esposende — nas Marinhas

Desambiguações de construções